Матюкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Матюкино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Матюкино — деревня в Палехском районе Ивановской области.